Il singolare del Swedish Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Sandra Cecchini era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 7–5, 6–1 Isabel Cueto.

Teste di serie

  Sandra Cecchini (finale)
  Catarina Lindqvist (secondo turno)
 n/a
  Judith Wiesner (secondo turno)

 Bettina Fulco (secondo turno) 
 Isabel Cueto (campionessa) 
 Kathleen Horvath (primo turno) 
 Neige Dias (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1988